Jméno a příjmení František Dobiáš má více nositelů:

 František Dobiáš (fotbalista) – český meziválečný fotbalista
 František Dobiáš (malíř) (1898–1982) – český malíř
 František Dobiáš (farář) (1901–1985) – český evangelický farář v Semtěši, senior Chrudimského seniorátu ČCE
 František Mrázek Dobiáš (1907–1972) – český evangelický duchovní, teolog a pedagog

Související články 
 Dobiáš